Sezon 2010 w Kia Lotos Cup – piąta i ostatnia edycja polskiej pucharowej serii wyścigowej Kia Lotos Cup. Sezon zaczął się 1 maja na Hungaroringu, a zakończył się 25 września na czeskim torze Masaryk Circuit, po rozegraniu 6 rund składających się z 12 wyścigów. Mistrzostwo, podobnie jak w sezonie 2009 (w cee'd Lotos Cup) zdobył Kamil Raczkowski. Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzedniego sezonu:
 po czterech sezonach zaprzestano rozgrywania Picanto Lotos Cup, został jedynie cee'd Lotos Cup
 najlepsza szóstka kierowców w pierwszym wyścigu startowała do drugiego w odwróconej kolejności
 od końcowej punktacji odliczona była najgorsza punktowo runda (również ta, w której zawodnik nie startował)
 wszystkie samochody wyposażone były w opony typu slick na 15-calowych felgach

Lista startowa 
Wszyscy kierowcy jeździli jednakowymi Kiami pro_cee'd z silnikami benzynowymi o pojemności 1975 cm³ i mocy 143 KM.

Kalendarz wyścigów

Wyniki 

System punktacji kierowców:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona główna cee'd Lotos Cup

Kia Lotos Cup
2010 w sportach motorowych
2010 w polskim sporcie
2010 na Węgrzech
2010 w Niemczech
2010 na Słowacji
2010 w Czechach